Unțești este un toponimic românesc, care se poate referi la una din localitățile de mai jos:

Localități din Republica Moldova 
 Unțești, Ungheni

Localități din România 
 Unțești, Vaslui

Vezi și 
 Uncești (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești